Kim Kyu-hun  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commença sa carrière avec le Kangwon Land où il connut sa meilleure saison jusqu'à présent en 2006-2007. Au cours de cette saison, il récolta un total de 64 points dont 26 buts. Il passa ensuite au Anyang Halla où il remporta le titre de la ligue en 2009-2010.

Il représenta à quelques reprises la Corée du Sud lors du Championnat du monde de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 ||Kangwon Land ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|2005-2006 ||Kangwon Land ||Asia League ||38 ||10 ||16 ||26 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Kangwon Land ||Asia League ||33 ||26 ||38 ||64 ||77 ||6 ||3 ||5 ||8 ||2
|- 
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||30 ||10 ||6 ||16 ||26 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||9 ||0 ||4 ||4 ||4 ||9 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||17 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="13"|
|- 
|2013-2014 || Titans ||  ||12 ||6 ||12 ||18 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2014-2015 ||Titans ||  ||8 ||3 ||3 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Internationales 

|2003 ||align="left"| ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 3 || 2 || 5 || 4 ||align="left"| Médaille d'or
|- 
|2005 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 0 || 4 || 4 || 2 ||align="left"| Médaille de bronze
|-
|2006 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 5 || 5 || 5 || 10 || 6 ||align="left"| Médaille d'argent
|- 
|2007 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 2 || 4 || 5 || 6 || 11 || 6 ||align="left"| Médaille d'or
|-
|2008 ||align="left"| Corée du Sud ||align="left"| Championnat du monde div. 1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4 ||align="left"|

Notes et références 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Kangwon Land
Joueur du Anyang Halla
Attaquant de hockey sur glace